La Copa Davis 1996 fue la 85.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Final 

En Chile: Universidad Católica de Chile Televisión

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1996
Tenis en 1996